Katharina "Katia" Hedwig Pringsheim (24 de julio de 1883, Feldafing cerca de Múnich - 25 de abril de 1980, Kilchberg cerca de Zúrich) fue la esposa del escritor Thomas Mann. Era la hija menor y única mujer de los cuatro hijos del matemático y artista judío alemán Alfred Pringsheim y su esposa Hedwig Pringsheim, que era actriz en Berlín antes de su matrimonio. Katia también era nieta de la escritora y activista por los derechos de las mujeres Hedwig Dohm. Su hermano mellizo Klaus Pringsheim Sr. era director de orquesta, compositor y pedagogo musical, activo tanto en Alemania como en Japón.

Biografía 
Katharina fue la hija menor y la única mujer entre sus cuatro hijos de Hedwig Dohm y el matemático y artista judío Alfred Pringsheim. Hedwig Dohm fue actriz en Berlín antes de su matrimonio. Katia era también nieta de la escritora y activista por los derechos de la mujer Hedwig Dohm. Su hermano mellizo Klaus Pringsheim fue compositor y maestro de música, tanto en Alemania como en Japón.

En otoño de 1904 abandonó sus estudios de física y matemáticas para casarse con el escritor Thomas Mann, sin embargo continuaría como estudiante libre por otros cuatro semestres. 

Katia Pringsheim y Thomas Mann se casaron en Múnich y tuvieron seis hijos: Erika, Klaus, Angelus Gottfried "Golo" Thomas, Monika, Elisabeth, y Michael.

Después del nacimiento de Monika en 1910 Katia Mann enfermó. La primera sospecha fue que padecía de tuberculosis pero los posteriores exámenes de rayos X no pudieron encontrar evidencias físicas, por lo que se sospechó de una enfermedad psicosomática, inferencia realizada de su propio testimonio. 

Pasó algunos meses en un sanatorio, el que de acuerdo con su testimonio la fortaleció de tal modo que podía hacer frente a todo. La estancia en el sanatorio inspiró a Thomas Mann su novela La montaña mágica. 

Cuando la familia Mann marchó al exilio, ella cuidó de sus seis hijos y de su esposo.

Thomas Mann ha hecho una suerte de retrato de Katía en su novela Alteza Real.

Publicaciones y bibliografía 

 Katia Mann: Meine ungeschriebenen Memoiren. S. Fischer, Frankfurt 1974, ISBN 3-10-046701-9; Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt 2000, ISBN 3-596-14673-9.
 Inge y Walter Jens: Frau Thomas Mann. Das Leben der Katharina Pringsheim. Rowohlt, Reinbek 2003, ISBN 3-498-03338-7.
 Kirsten Jüngling & Brigitte Roßbeck: Katia Mann. Die Frau des Zauberers. Biografie. Propyläen, Berlín 2003, ISBN 3-549-07191-4.
 Hildegard Möller: Die Frauen der Familie Mann. Piper, München/Zürich 2004, ISBN 3-492-04566-9; ebd. 2005, ISBN 3-492-24576-5.
 Gottfried Bermann Fischer & Brigitte Bermann Fischer: Briefwechsel mit Autoren. S. Fischer, Frankfurt 2001, ISBN 3-10-021602-4.
 Barbara Hoffmeister (Hrsg.): Familie Mann. Ein Lesebuch mit Bildern. Rowohlt, Reinbek 2001, ISBN 3-499-23197-2.
 Inge und Walter Jens: Katias Mutter. Das außerordentliche Leben der Hedwig Pringsheim. Rowohlt, Reinbek 2005, ISBN 3-498-03337-9.
 Erika Mann: Mein Vater, der Zauberer. Rowohlt, Reinbek 1998, ISBN 3-499-22282-5.
 Klaus Mann: Kind dieser Zeit. Rowohlt, Reinbek 2000, ISBN 3-499-22703-7.
 Thomas Mann & Heinrich Mann: Briefwechsel. 1900–1949. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt 1995, ISBN 3-596-12297-X
 Thomas Mann: Tagebücher. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt 2003
 Uwe Naumann: Die Kinder der Manns. Ein Familienalbum. Rowohlt, Reinbek 2005, ISBN 3-498-04688-8.
 Donald A. Prater: Thomas Mann – Deutscher und Weltbürger. Eine Biographie. Hanser, München/Wien 1995, ISBN 3-446-15363-2.
 Marcel Reich-Ranicki: Thomas Mann und die Seinen. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1987, ISBN 3-421-06364-8; Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt 1990, ISBN 3-596-26951-2.
 Michael Stübbe: Die Manns. Genealogie einer deutschen Schriftstellerfamilie. Degener & Co, 2004, ISBN 3-7686-5189-4

El árbol genealógico Dohm-Mann

Enlaces externos 
 Biografie, Literatur & Quellen zu Katia Mann 
 Die Frauen im Schatten von Heinrich und Thomas Mann 
 „Die Manns und die Pringsheims“ 

Personas de Múnich
Exiliados del nazismo
Familia Mann
Alemanas del siglo XX
Mellizos